Вегасервера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 34,76 км². Население — 356 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Turismo Rural Vegacervera

Муниципалитеты Леона